Saint-Privé, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Privé, commune française de l'Yonne

Voir aussi
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, commune française du Loiret

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France